Die 120. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport fanden vom 16. bis 20. August 2006 im Cottbuser Radstadion statt.

Ergebnisse

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Weblinks 

 Resultate auf rad-net.de

2006
Radsportveranstaltung 2006
Bahnradsport-Wettbewerb in Berlin
Cottbuser Radstadion